

Населені пункти та їхні частини

 Джоново — село в гміні Лісево Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Джоново — село в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Джоново — село в гміні Колобжеґ Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Джоново — осада в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки